Герлева (известна также как Эрлева, Эрелева, Арлетта или Арлотта Фалезская; ; около 1003 — около 1050) — виконтесса де Контевилль, мать герцога Нормандии и короля Англии Вильгельма I Завоевателя.

Биография 
Исторические источники XI века ничего не сообщают о происхождении Герлевы. Нормандские хронисты ограничивались упоминанием о том, что родители Вильгельма Завоевателя, якобы, после рождения сына вступили в законный брак. Более поздние источники утверждают, что Герлева была дочерью зажиточного жителя Фалеза по имени Фульберт и его жены Доды. Род занятий Фульберта не вполне ясен. Чаще всего его называют кожевником, но некоторые исследователи предполагают, что Фульберт мог быть скорее представителем зажиточных кругов, чем ремесленником.

Около 1026 года Герлева стала конкубиной графа Иемуа Роберта Дьявола, который в это самое время обосновался в Фалезе. Уже в 1027 году, после смерти старшего брата, Роберт стал герцогом Нормандии. Тогда же или годом позже Герлева родила сына Вильгельма, который до 1034 года, вероятно, жил с ней в Фалезе, пока отец не объявил его своим наследником перед тем, как уехать в паломничество.

В 1030-х годах Герлева стала женой виконта Эрлуэна де Контевиля. Дата и обстоятельства этого события точно не известны: по одним данным, герцог Роберт выдал свою любовницу за одного из своих верных вассалов, чтобы обеспечить её будущее на случай своей смерти во время паломничества (1034 год или даже ещё раньше), по другим, этот брак был заключён уже после смерти герцога. Герлева родила своему мужу двух сыновей, в будущем игравших ключевую роль в окружении их единоутробного брата Вильгельма Завоевателя, и нескольких дочерей. Герлева умерла около 1050 года, и Эрлуэн вскоре женился вторично на Фредезенде.

Семья 
От связи с герцогом Робертом Дьяволом у Герлевы был один сын:
 Вильгельм I Завоеватель (1027—1087)

Некоторые источники называют дочерью Герлевы и Адель, но эти данные оспариваются.

В браке с Эрлуэном де Контевилем родились:
 Роберт (около 1031—1095), граф де Мортен
 Эмма (родилась около 1032 года), жена Ричарда Ле Гоза, виконта Авранша
 Одо (около 1036—1097), епископ Байё
 Мюриэль (родилась около 1038 года), жена Эда, виконта Котантена
 Неизвестная по имени дочь, жена Вильгельма, сеньора де Ла Ферте-Масе.

Примечания

Литература 
 Elisabeth M. C. van Houts, " The Origins of Herleva, Mother of William the Conqueror ", dans The English Historical Review, vol. 101, n°399 (avril 1986), p. 399—404.
 Барлоу Ф. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии / Пер. с англ. под ред. к. ф. н. С. В. Иванова. — СПб.: Евразия, 2007. — 320 с. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-8071-0240-1.

Нормандская династия
Супруги правителей XI века
Персоналии Нормандии XI века